Beacon — другий студійний альбом гурту Two Door Cinema Club, виданий 2012-го року.

Трек-лист 
 "Next Year" - 4:11
 "Handshake" - 3:31
 "Wake Up" - 3:45
 "Sun" - 3:07
 "Someday" - 3:43
 "Sleep Alone" - 3:56
 "The World is Watching" - 3:36
 "Settle" - 3:52
 "Spring" - 3:24
 "Pyramid" - 3:09
 "Beacon" - 3:24

Сингли 

 "Sleep Alone" (20 липня 2012) 
 "Sun" (23 листопада 2012)

Учасники запису 
 Алекс Трімбл - головний вокал, електрична гітара, синтезатор
 Кевін Баірд - бас-гітара
 Сем Холідей - електрична гітара

Запрошені музиканти 
 Бенжамін Томпсон - ударні

Посилання 
Огляд альбому від офіційного сайту гурту 

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми